Горенски регион (; ) е област (регион) в северозападна Словения.

В състава ѝ влизат 18 общини на обща площ от 2137 квадратни километра. Населението на областта към 2004 година е 198 342 жители. Най-голям град в региона е Кран.

Описание 
Горенският регион, наричан още Горна Крайна, е една от дванадесетте административно-статистически области в Словения, създадени като ново административно деление на страната през 2007 година.

Разположен е в северозападната част на страната по границата с Австрия на север. Пейзажът в региона е доминиран от Юлийските Алпи, където се намира националния парк „Триглав“.

Дължината на магистралния автомобилен път в областта е 52 километра. На територията ѝ се намира главното международно летище на Словения.

Горенският регион е сред главните туристически райони на страната. Освен националния парк „Триглав“, главни притегателни точки са курортното градче Блед на брега на едноименното живописно езеро и алпийският курорт Кранска Гора.

Общини

Демография 

Разпределение на жителите по религиозна принадлежност според преброяването от 2002 година:
 1. Християни католици (58,2%)
 2. Атеисти (10,0%)
 3. Мюсюлмани (4,0%)
 4. Християни православни (3,8%)
 5. Християни евангелисти (0,1%)
 6. други (4,1%)
 Запазена в тайна религия (19,8%)

Източници

Външни препратки 
 Словенските региони 2006

Региони в Словения